Grama ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrie Grama (* 1947), schwedischer Leichtathlet
 Jean Grama (1944–2018), rumänischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Marian Grama, rumänischer Fußballspieler

Grama (Halacha) ist eine im Judentum verwendete Technologie, die durch indirekte Verursachung (aramäisch grama) das Einschalten von Geräten unter Wahrung der Sabbatruhe ermöglicht.

Siehe auch:
 Grama-See, Bergsee in Albanien
 Mali i Gramës, Berg in Albanien